«Emotional Rescue» — 15-й британський і 17-й американський альбом гурту «The Rolling Stones».

Списки композицій 

Альбоми The Rolling Stones
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Atlantic Records
Альбоми Virgin Records
Золоті музичні альбоми
Платинові музичні альбоми
Музичні альбоми 1980
Рок-альбоми